Leão V pode-se referir a:
 Leão V, o Armênio
 Papa Leão V

Desambiguação